

Toponyme 
 Gondrecourt, ancienne commune française de Meurthe-et-Moselle, aujourd'hui intégrée à Gondrecourt-Aix
 Gondrecourt-Aix, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Gondrecourt-le-Château, commune française de la Meuse

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France